Секретные материалы:

 «Секретные материалы» — американский фантастический телесериал (1993—2002, 2016—2018).
 «Секретные материалы: Борьба за будущее» — полнометражный фильм (1998).
 «Секретные материалы: Хочу верить» — полнометражный фильм (2008).
 «Секретные материалы» — публицистическая программа телерадиокомпании «Мир», выходит 2 раза в месяц.
 «Секретные материалы» — трибьют-альбом группы «Секрет».
 «Секретные материалы: Сопротивляйся или служи» — приключенческая компьютерная игра для PlayStation 2 по мотивам одноимённого сериала.
 «Секретные материалы: Игра» — приключенческая компьютерная игра в жанре квеста для PlayStation, PC и Macintosh по мотивам одноимённого сериала.
 «Секретные материалы: Неограниченный доступ» — компьютерная игра для PC по мотивам одноимённого сериала.